Saint-Joseph ist der Name folgender französischer Kantone:
 Kanton Saint-Joseph (Martinique), ehemaliger bis 2015 bestehender Kanton auf Martinique
 Kanton Saint-Joseph (Réunion), seit 2015 bestehender Kanton auf Réunion